Монтехо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 29,11 км². Население — 254 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки